Deze pagina geeft een overzicht van de prestaties van FC Groningen gedurende het seizoen 2009/10.

FC Groningen speelt voor het tiende opeenvolgende seizoen in de Eredivisie. Daarnaast neemt FC Groningen deel aan de KNVB beker, waar het in de tweede ronde instroomt en in een uitwedstrijd tegen FC Utrecht uitkomt. Tijdens de loting had FC Groningen een beschermde status en kon niet gekoppeld worden aan de Europees spelende clubs. Dit uitduel werd verrassend gewonnen door FC Groningen met 2 doelpunten van Pedersen en 2 doelpunten van de wisselspeler Matavž. Door de winst op FC Utrecht werd FC Groningen uitgeloot voor een uitduel tegen Vitesse. Op de dag van deze wedstrijd stond FC Groningen met 10 punten uit 11 wedstrijden op plaats 15 in de eredivisie. De wedstrijd tegen Vitesse werd met de overtuigende cijfers van 5-1 gewonnen in het voordeel voor FC Groningen. In de achtste finale lootte FC Groningen de thuiswedstrijd tegen N.E.C. uit Nijmegen. Dit duel verloor FC Groningen met 0-2.

De competitie begon voor FC Groningen erg matig. Er werden weinig wedstrijden gewonnen en een echte spits miste in de selectie. Toch bereikte FC Groningen in deze eerste seizoenshelft een hoogtepunt. In de 6e speelronde behaalde FC Groningen een uitzege bij aartsrivaal SC Heerenveen. De Groningers hadden al 12 jaar niet meer weten te winnen in Friesland en vooral voor de supporters betekende deze overwinning veel. Maar het keerpunt was deze overwinning niet. De eerste seizoenshelft verliep zeer matig. Maar gedurende deze eerste wedstrijden stond er wel een nieuwe spits op in Groningen. De Sloveen Tim Matavž brak door en werd eerste spits. Ook nieuweling Thomas Enevoldsen werd belangrijk voor FC Groningen, met als hoogtepunt zijn hattrick in de met 2-4 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ron Jans had aangegeven na dit seizoen niet door te gaan bij FC Groningen. Hij zou na 8 jaar vertrekken bij de Trots van het Noorden.

Vorig seizoen 
FC Groningen eindigde het afgelopen seizoen op de zesde plek, die recht gaf op deelname aan de play-offs voor een UEFA Europa League ticket. Na winst op FC Utrecht verloor Groningen de finale van de play-offs van NAC Breda. Daardoor kwam FC Groningen in dit seizoen niet uit in UEFA Europa League.

Selectie 
Ron Jans begon, als langstzittende trainer in de eredivisie, voor de zevende keer met de voorbereiding op het seizoen. Op 28 oktober 2009 was Jans 7 jaar officieel trainer voor FC Groningen. Op 11 november 2009 heeft FC Groningen het bericht uitgebracht dat Jans in overleg met de clubleiding, heeft besloten om de club per 2010/2011 zal verlaten.

A-selectie 

Statistieken bijgewerkt op: 15-01-2010 </small>

Vertrokken spelers 
Zomerstop:
  Paul Matthijs naar  BV Veendam
  Martijn Meerdink naar  De Graafschap
  Shkodran Metaj naar  RKC Waalwijk (verhuurd)
  Jeroen Veldmate naar  Helmond Sport (verhuurd)
  Evgeniy Levchenko naar  FK Saturn
  Marcus Berg naar  Hamburger SV
  Gijs Koopmans naar  Gronitas (amateurs)

Winterstop:
  Gonzalo García naar  VVV-Venlo (verhuurd)

Staf

Oefenwedstrijden

Eredivisie 

* Wedstrijd eerder afgelast wegens weersomstandigheden.

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2009/10 en onder leiding van trainer-coach Ron Jans als achtste eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

KNVB-beker

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die FC Groningen vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB beker in het seizoen 2009/10.

FC Groningen naar seizoen
Groningen